Robert Hough ist der Name folgender Personen:
* Robert Hough (Tennisspieler), britischer Tennisspieler
 Robert Hough (Schriftsteller) (* 1963), kanadischer Schriftsteller
 Robert Hough (Leichtathlet) (* 1972), britischer Leichtathlet
 Robert D. Hough, US-amerikanischer Mathematiker